Вите — многозначное имя собственное.

Топонимы 
 Вите — река в Мурманской области России.
 Вите — село в Малпилсском крае Латвии.

Персоналии 
 Вите, Людовик (1802—1873) — французский писатель и политический деятель.
 Вите, Рид Иосифович (более известен под фамилией Грачёв; 1935—2004) — русский писатель, эссеист и переводчик.

См. также 
 Витте (значения)